Oratemnus är ett släkte av spindeldjur. Oratemnus ingår i familjen Atemnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Oratemnus